Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Cliff Richey che ha battuto in finale Clark Graebner 6-1, 6-2, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Open 1971